Gniazdów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Gniazdów (Koziegłowy), Dorf der Gmina Koziegłowy in der Woiwodschaft Schlesien
 Gniazdów (Nowe Skalmierzyce), Dorf der Gmina Nowe Skalmierzyce in der Woiwodschaft Großpolen